Rhythmik steht für:

 die musikwissenschaftliche Lehre vom Rhythmus, siehe Rhythmus (Musik)
 Kurzbezeichnung für Rhythmisch-musikalische Erziehung
 die regelmäßige Zustandsänderung von Organismen, siehe Biologischer Rhythmus

Siehe auch:
 Rhythmus